

Toponymie 

 Baugy, commune française du Cher
 Baugy, commune française de l'Oise
 Baugy, commune française de Saône-et-Loire
 Baugy, localité de la commune suisse de Montreux

Pseudonyme 
 Baugy peut faire référence au pseudonyme de Edmond-Henri Zeiger-Viallet

Voir également 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France